Mitraille peut faire référence à :
 mitraille, un type de projectiles tout-venant pour charger un canon,
 de la petite monnaie, les centimes d'euros par exemple, en argot,
 La Mitraille, un journal distribué dans les tranchées entre 1916 et 1919.

Voir aussi
 ,

Références